Anaktuvuk ist der Name von:
 Anaktuvuk Pass Airport, ein Flughafen im US-Bundesstaat Alaska
 Anaktuvuk Pass, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Alaska
 Anaktuvuk River, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska